Conan est la forme francisée du  prénom masculin breton Konan. À ne pas confondre avec Conon, nom d'origine grecque (Kónôn).

Variantes 
 Breton : Konan
 Irlandais : Conann
 Gallois : Cynan
 Français, anglais, italien, latin : Conan
 Polonais : Konon
 Thaï : โคนัน

Toponymes 
 Conan (Loir-et-Cher)

Personnalités 
 Arthur Conan Doyle (1859-1930), écrivain écossais
 Conan O'Brien (1963-), comédien, scripteur et animateur américain
 
 Connan Gray, chanteur compositeur et interprète

Saints 
 Conan de Man (+ vers 648), ou Conan d’Iona, encore appelé Mochonna : moine d’Iona qui évangélisa l’île de Man et en devint l’évêque (fête le 26 janvier)
 Conan d'Assaroe, saint irlandais (fête le 8 mars)
 Conan de Ballinamore, saint irlandais (fête le 26 avril)

Souverains 
 Conan Meriadec, premier roi légendaire de la Bretagne armoricaine.
 Conan  de Bretagne
 Conan II de Bretagne
 Conan III de Bretagne
 Conan IV de Bretagne
 Conan  de Léon
 Cynan Garwyn roi de Powys
 Cynan ap Hywel roi de Gwynedd et de Deheubarth.
 Cynan ap Iago roi de Gwynedd
 Cynan Dindaethwy ap Rhodri, roi de Gwynedd

Patronyme 

 Conan (?-1090), un des meneurs de la révolte de Rouen contre Robert Courteheuse, tué par Henri Ier Beauclerc.
 Laure Conan (1845-1924), est une écrivaine canadienne-française née et morte à La Malbaie (Canada-Est, actuellement, le Québec)
 Henri Conan (1917-1983), architecte français
 Éric Conan (1955-), journaliste et essayiste français
 Jean Conan ou Jean Connan de Guengamp
 Jean-Louis Conan (1960-), coureur cycliste français
 Stéphane Conan (1972-), coureur cycliste français
 Alain Conan (1944-2017), plongeur, spécialiste de Jean-François de La Pérouse

Fiction

Personnages 
 Conan le Barbare, héros de fantasy créé par Robert E. Howard 
 Capitaine Conan, personnage du roman Capitaine Conan de Roger Vercel 
 Conan, le fils du futur, héros de l'anime éponyme dirigé par Hayao Miyazaki.
 Détective Conan, protagoniste du manga et de l'anime du même nom, (voir : Conan Edogawa, créé par Gōshō Aoyama).

Livres 
 Robert E. Howard
Conan, une série de nouvelles narrant les aventures de Conan le barbare. Premier tome d'une série de livres
Conan le Cimmérien, deuxième tome
Conan le Flibustier, troisième tome
Conan le Vagabond, quatrième tome
Conan l'Aventurier, cinquième tome
Conan le Guerrier, sixième tome
Conan l'Usurpateur, septième tome
Conan le conquérant, huitième tome
Capitaine Conan, un roman de Roger Vercel paru en 1934

 Le Fleuve Noir a édité une série dédiée à Conan le barbare de 1994 à 1995 de différents auteurs.
1 - Conan le héros (Conan the Hero, 1989) - Leonard Carpenter (Trad.:Gilles Dupreux) - 
2 - Conan le Grand (Conan the great, 1990) - Leonard Carpenter (Trad.:Bruno Billion) - 
3 - Conan l'invincible (Conan the invincible, 1982) - Robert Jordan (Trad.:Gilles Dupreux) - 
4 - Conan le baroudeur (Conan the raider, 1986) - Leonard Carpenter (Trad.:Marie-Ange Naïs) - 
5 - Conan le champion (Conan the champion, 1987) - John Maddox Roberts (Trad.:Bruno Billion) - 
6 - Conan l'inconquis (Conan the unconquered, 1983) - Robert Jordan (Trad.:Liliane Bruneau-Jallemain) - 
7 - Conan le vaillant (Conan the valiant, 1988) - Roland J. Green (Trad.:Michèle Zachayus) - 
8 - Conan l'audacieux (Conan the bold, 1989) - John Maddox Roberts (Trad.:Grégoire Dannereau) - 
9 - Conan l'intrépide (Conan the fearless, 1984) - Steve Perry (Trad.:Bruno Billion) - 
10 - Conan le magnifique (Conan the magnificent, 1984) - Robert Jordan (Trad.:Grégoire Dannereau) - 
11 - Conan l'irréductible (Conan the undomitable, 1987) - Steve Perry (Trad.:Bruno Billion) - 
12 - Conan le défenseur (Conan the defender, 1982) - Robert Jordan (Trad.:Dominique Mikorey) - 
13 - Conan et la route des rois (The road of kings, 1987) - Karl Edward Wagner (Trad.:Dominique Mikorey) - 
14 - Conan l'arnaqueur (Conan the rogue, 1991) - John Maddox Roberts (Trad.:Michèle Zachayus) - 
15 - Conan le solitaire (Conan the free lance, 1990) - Steve Perry (Trad.:Bruno Billion) - 
16 - Conan le maraudeur (Conan the marauder, 1988) - John Maddox Roberts (Trad.:Dominique Mikorey - 
17 - Conan le sauvage (Conan the savage, 1992) - Leonard Carpenter (Trad.:Michèle Zachayus) - 
18 - Conan le triomphant (Conan the triumphant, 1983) - Robert Jordan (Trad.:Dominique Mikorey) - 
19 - Conan, le seigneur de la guerre (Conan the warlord, 1988) - Leonard Carpenter (Trad.:Dominique Mikorey) - 

 Bragelonne réédite les aventures de Conan dans la version de Howard exclusivement :
1 - Conan le Cimmérien, volume 1 (1932-1933)
2 - Conan : L'Heure du dragon
3 - Conan : Les Clous rouges

  a également écrit diverses histoires de Conan (1993, 2000, 2002) en slovaque.

Films 
Conan le Barbare (1982), un film de John Milius
Conan le Destructeur (1984), un film de Richard Fleischer, suite de Conan le Barbare
Conan (2011), un film de Marcus Nispel
Conan, le fils du futur, deux longs-métrages d'animation (1980 et 1981), extraits de la série éponyme de Hayao Miyazaki recompilés.
Capitaine Conan (1996), un film de Bertrand Tavernier

Télévision 
 Conan, une série télévisée américano-allemande
 Conan l'Aventurier, une série télévisée d'animation franco-américaine
 Conan, le fils du futur, anime de Hayao Miyazaki
Conan, émission télévisée américaine présentée par l'humoriste Conan O'Brien

Jeux 
 Conan, jeu vidéo sorti en 2004 sur Windows, GameCube, PlayStation 2 et Xbox.
 Conan, un jeu vidéo d'action sorti en 2007
Age of Conan: Hyborian Adventures, un jeu vidéo de type MMORPG développé par la société Funcom, sorti en 2008.
 GURPS Conan (Steve Jackson Games) et Conan, le jeu de rôle (Mongoose Publishing), basés sur l'œuvre de Robert Howard

Autres 
 Conan, commune française de Loir-et-Cher
 Conan le Barbare, série de comics adaptée des romans
 Conan, diverses revues françaises ayant publié la version Marvel du personnage, dont Super Conan, une revue de l'éditeur de petit format Aventures et Voyages
 Conan (gestionnaire de paquets C/C++)
 Conan, chien de guerre intégré à la Delta Force américaine.

Voir aussi 
 
 Connan
 Conann

Homonymie de prénom
Homonymie de titre